Le Viazul-590356 est un bus produit par Viazul Bus de 1972 à 2019. Cependant, seuls 1556 bus ont été produits entre 1972 et 2019 sous licence de ZIL, basés sur le ZIL-130. Le véhicule n'a été produit qu’en variante bus, car les camions ZIL-130 normaux et originaux étaient importés par Cuba. Les 53 derniers bus ont été produits et vendus en 2019. Le véhicule était produit à partir de kits de montage envoyés par l'URSS puis par la Russie. 105 bus ont également été exportés vers l'Amérique du Sud dont le Chili.

La production du véhicule s'est poursuivie même après l'arrêt de la production du ZIL-130 en 2012, car des kits de montage étaient toujours envoyés par Ural. Le modèle n'a pas été remplacé puisque Viazul Bus a cessé de produire des bus en 2021, et importe actuellement uniquement des bus d'autres pays. Entre 2015 et 2021, de nombreux concepts de bus ont été étudiés pour remplacer le Viazul-590356, incluant le Viazul-98905 et le Viazul-1598105, mais aucun d'entre eux n'est entré en production.

Références

Liens externes 
 Viazul Buses Bought by Cuba Hospital (Supprimé)
 Cuba's Crazy Transportation System

Automobile des années 1970
Automobile des années 1980
Automobile des années 1990
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010